Алєксєєв Микита Володимирович — український співак
 Алексєєв Микита Олексійович — радянський партійний діяч
 Алексєєв Микита Сергійович — російський хокеїст